

Cinéma 

 Speak of the Devil, documentaire sur Anton LaVey réalisé par Nick Bougas en 1995 ;
 Speak of the Devil, un film de 2005.

Musique

Groupe 

 Speak of the Devil, groupe a cappella de l'Université Duke fondé en 1991 par Walter Moore et Preston Kim.

Album 

 Speak of the Devil, album d'Ozzy Osbourne de 1982 ;
 Speak of the Devil, album  de jazz de John Abercrombie de 1993 ;
 Speak of the Devil, album de Chris Isaak 1998.